

Nom 
Acer peut désigner :
 Acer, un genre d'arbres et d'arbustes de la famille des Sapindacées, correspondant aux érables ;
 Acer, un constructeur informatique taïwanais.

Sigle 

ACER peut désigner :
 Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, une agence de l'Union européenne ;
 Action chrétienne des étudiants russes, un mouvement de jeunesse affilié à l'Église orthodoxe.

Voir aussi 
 Acer Arena, une salle de sports dans la banlieue de Sydney
 Domaine Acer, entreprise spécialisée dans l'acériculture